Бёруэлл () — английская фамилия. Известные носители:
 Бёруэлл, Картер (род. 1955) — американский кинокомпозитор
 Мэтьюс Бёруэлл, Сильвия (род. 1965) — американская женщина-политик